Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Ziomaki – kolonia wsi Ziomaki w woj. mazowieckim w pow. siedleckim, w gminie Mokobody
 Kolonia Ziomaki – część wsi Ziomaki w woj. mazowieckim w pow. węgrowskim, w gminie Grębków